Dalby fait référence à plusieurs localités :

Patronyme 
 Camilla Dalby (1988-), handballeuse internationale danoise ;
 Henri Dalby (1889-1981), poète français ;
 Irene Dalby (1971-), nageuse norvégienne ;
 Liza Dalby (1950-), anthropologue américaine :
 Simon Dalby (2003-), coureur cycliste danois.

Toponyme

Dalby, une ville du Queensland

Dalby, une localité de la commune de Faxe

États-Unis 
 Dalby, une communauté non constituée en municipalité, du comté d'Allamakee en Iowa, aux États-Unis

Dalby, une localité de la commune de Lund
 Dalby, une localité de la commune d'Orust
 Dalby, une localité de la commune de Torsby